Mit Saranda wird Verschiedenes bezeichnet:

 Saranda, Stadt in Albanien
 Kreis Saranda, der dazugehörige Verwaltungsbezirk
 Saranda Kolones, ein Kastell bei Paphos auf Zypern
 Saranda (Tansania), Stadt in Tansania